Ribaforada se puede referir a:

 La localidad de Ribaforada (Navarra, España).
 El Club Deportivo Ribaforada, una entidad deportiva de dicha localidad representada por su famoso equipo de fútbol.